L'amico del giaguaro – gioco di carte, variante della briscola
L'amico del giaguaro – film del 1958 diretto da Giuseppe Bennati
L'amico del giaguaro – varietà televisivo della Rai andato in onda dal 1961 al 1964, che in uno sketch si ispirava al film suddetto